Nathorstland (Groenland)
 Nathorstland (Spitsbergen)